A Divisão de Acesso do Campeonato Paulista de Rugby de 2013 é um torneio entre equipes de rugby union do estado de São Paulo do terceiro nível entre as divisões paulistas. Um elemento de interesse na disputa é a primeira participação de duas equipes tradicionais de futebol em competições de rugby XV: O Corinthians e a Portuguesa (que jogarão como São Jorge e Lusa Rhynos respectivamente).

FEA Rugby Clube - Campeão

São Jorge Rugby - Vice

Tigres Rugby - 3º lugar

Participantes

Jogos

Classificação (Parcial) 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1. 

2013
Rugby de 2013 no Brasil